Rafael Martínez i Aguilera (Santpedor, Bages, 1982), jugador de bàsquet català que juga a la posició d'escorta.
 Rafael Martínez Díaz (Badajoz, 1950), és un editor de cómics català, fundador de Norma Editorial.
 Rafael Martínez Agulló y Juez Sarmiento (1886 - ? ), advocat, aristòcrata i polític valencià, marquès de Vivel.
 Rafael Martínez Agulló y López Vergés (?- Madrid, 1906), jurista i polític valencià, marquès de Vivel.
 Rafael Martínez Nadal (Mayagüez, 1877 - Guaynabo, 1941), polític, senador, periodista, i empresari porto-riqueny.
 Rafael Martínez Valls (Ontinyent, 1868 - Barcelona, 1946), compositor valencià dedicat fonamentalment a la sarsuela que feu carrera principalment a Barcelona.